Músculo constritor inferior da faringe
 Músculo constritor médio da faringe
 Músculo constritor superior da faringe

Desambiguações de anatomia